Deakin peut faire référence à : 

 Alfred Deakin (1856–1919), intellectuel, avocat et homme d'État australien, second premier ministre d'Australie.
 Edwin Deakin (1838-1923), peintre américano-britannique.
 Julia Deakin (née en 1952), actrice anglaise.
 John Deakin (1912-1972), photographe anglais.
 Joseph Deakin (1879-1972), athlète britannique, médaillé d'or aux Jeux olympiques de 1908.
 Matt Deakin (né en 1980), rameur d'aviron américain.
 Michael Deakin (1939-2014), mathématicien australien.

 Deakin, un quartier de l'arrondissement de Canberra Sud, à Canberra en Australie.
 L'université Deakin, une université publique australienne.